Сан Ху (桑弧) — китайский режиссёр. Снял первый для Китая цветной фильм-спектакль («Лян Шаньбо и Чжу Интай» (1953)), первый игровой фильм («Счастья им») и первое стереокино. Среди его работ — две картины по сценариям известной писательницы Чжан Айлин («Да здравствует моя госпожа» и «Бесконечная любовь»). Фильм «Да здравствует моя госпожа» (1947) занимает 82-е место в списке «100 лучших китайских кинолент» по версии Ассоциация Гонконгской кинопремии. 

В годы «культурной революции» подвёргся критике, принял решение «больше никогда не снимать фильмы», однако уже в 1972 году вернулся к работе и до конца жизни успел снять ещё восемь картин.

Фильмография

Как режиссёр 

Кинорежиссёры XX века
Кинорежиссёры Китая